Viggo est un prénom scandinave, probablement dérivé du vieux norrois víg « guerre, bataille ».

Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (1821–1908), indianiste danois ;
  (1841–1902), homme politique et journaliste danois ;
  (1848–1910), homme politique norvégien ;
 Viggo Johansen (1851–1935), peintre danois ;
 Viggo Dorph-Petersen (1851–1937), architecte danois ;
  (1851–1909), compositeur danois ;
  (1858–1926), acteur danois ;
  (1863–1905), poète danois ;
 Viggo Jensen (1874–1930), haltérophile danois ;
 Viggo Wiehe (1874–1956), acteur danois ;
  (1879–1965), pianiste et compositeur danois ;
  (1880–1967), premier maire de Copenhague ;
 Viggo Larsen (1880–1957), acteur et cinéaste danois ;
 Viggo Brun (1885–1978), mathématicien norvégien ;
  (1887–1942), linguiste danois ;
  (1893–1967), escrimeur danois ;
 Viggo de Danemark (1893–1970), prince danois ;
  (1900–1981), gymnaste danois ;
 Viggo Hansteen (1900–1941), avocat norvégien ;
  (1903–1971), artiste danois ;
  (1904–2002), aviateur et entrepreneur norvégien ;
 Viggo Kampmann (1910–1976), homme politique danois ;
  (1916–1993), boxeur danois ;
 Viggo Jensen (1921–2005), footballeur danois ;
  (1922–2016), photographe danois ;
 Viggo Jensen (né en 1947), footballeur danois ;
  (né en 1954), footballeur norvégien ;
 Viggo Mortensen (né en 1958), acteur, musicien, photographe et peintre américano-danois.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom danois
Prénom norvégien
Prénom suédois
Prénom scandinave